Василије Јањић (Ужице, 25. јануара 1995) српски је фудбалер који тренутно наступа за чајетински Златибор.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Земуна
Фудбалери Инђије
Фудбалери Златибора
Фудбалери Радника Сурдулице
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије